Amerikai Egyesült Államok
 Cloverdale (Indiana)
 Cloverdale (Iowa)
 Cloverdale (Kalifornia)
 Cloverdale (Kansas)
 Cloverdale (Minnesota)
 Cloverdale (Mississippi)
 Cloverdale (Missouri)
 Cloverdale (Montgomery)
 Cloverdale (Monroe megye, Nyugat-Virginia)
 Cloverdale (Pleasants megye, Nyugat-Virginia)
 Cloverdale (Ohio)
 Cloverdale (Deschutes megye, Oregon)
 Cloverdale (Lane megye, Oregon)
 Cloverdale (Tillamook megye, Oregon)
 Cloverdale (Virginia)
 Cloverdale (Washington D.C.)
 Cloverdale (Wisconsin)
 Ausztrália
 Cloverdale (Nyugat-Ausztrália)
 Kanada
 Cloverdale (Edmonton)
 Cloverdale (Surrey)
 Cloverdale (Új-Brunswick)
 Cloverdale (Új-Skócia)